Bodet Campanaire est une entreprise française familiale, cinquième génération, spécialisée dans la restauration des cloches, les équipements de clochers (beffroi, jougs, abat-sons…), l’équipement mécanique, électrique et électronique d’automatisation de sonnerie des cloches, et de l’horlogerie d’édifices. Bodet Campanaire est aussi certifiée Qualifoudre et intervient sur la protection foudre des édifices religieux. L’activité de campaniste est à l’origine du Groupe Bodet depuis 1868, dont Bodet Campanaire est une des filiales.

Histoire

Origines et évolution 
Bodet Campanaire est une entreprise française qui conçoit, fabrique, installe et entretient les édifices afin de sauvegarder le patrimoine. L’activité de l’entreprise débute en 1868 avec l’installation de la première horloge d’édifice à Trémentines par Paul Bodet, fondateur de Bodet Campanaire.

Bodet Campanaire poursuit son développement et lance, en 1991, la restauration de cloches, grâce à un procédé de soudure breveté permettant de donner une seconde vie aux cloches. Ainsi au lieu de fondre des cloches fissurées ou abimées, Bodet Campanaire restaure les cloches, pour certaines datant de plusieurs centaines d’années.

En 2012, Bodet Campanaire restaure sa millième cloche pour l’église de Saint-Émilion.

La filiale a fêté ses 150 ans en 2018 ainsi que l’inauguration de son nouveau siège à Trémentines, aux côtés des ateliers du Groupe Bodet.

Références de Bodet Campanaire 
Bodet Campanaire est intervenue, entre autres, sur les édifices suivants :

 Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer ;
 Abbatiale de Sainte-Foy de Conques ;
 Gare de Lyon à Paris.

Implantations 
La société est basée à Trémentines, dans le Maine-et-Loire (49), ainsi que dans les départements et régions d’Outre-Mer et à l’international au travers d’agences.

Sponsoring et partenariats 
Bodet Campanaire est partenaire de la Fondation du Patrimoine du Maine-et-Loire.

Notes et références 

Cholet
Entreprise ayant son siège en Maine-et-Loire
Économie à Cholet
Entreprise fondée en 1868